Várkerület, közterület Sárvárott a Nádasdy-vár körül
 Várkerület, közterület Sopronban a belső városfal külső oldala mentén az Ógabona tér északi vége és a Széchenyi tér keleti vége között
 Várkerület, Budapest I. kerületének másik neve